H3, H-3, H3 ou H03 peut faire référence à :

Cinéma 
 H3, un film de Les Blair sorti en 2001.

Domaine militaire 
 H-3 Sea King, une version de l'hélicoptère Sikorsky S-61 ;
 H3 ⁄ Rucumilla, un sous-marin de la Marine chilienne ;
 , un destroyer de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de l’United States Navy.

Électricité
 Ampoule H3, type de lampe à incandescence halogène.

Informatique 
 <h3>, une balise HTML représentant un titre de niveau 3.

Jeu 
 Hash House Harriers, jeu de plein air anglo-saxon.

Photographie 
 Sony Cyber-shot DSC-H3, un appareil photo de la série Sony Cyber-shot DSC.

Sciences 
Biologie et médecine
 Affections de la paupière au cours de maladies classées ailleurs (H03), d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC H03, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 H3, un type d'hémagglutinine ;
 Histone H3, un type d'Histone.

Chimie
 H3, le trihydrogène.

Transports 
Aéronautique 
 Besson H-3, un hydravion de tourisme français.

Astronautique
 H3, un lanceur japonais.

Automobile
 Hummer H3, un modèle du constructeur américain Hummer.

Navigation 
 H3, la troisième version du chronomètre de marine développé par John Harrison pour résoudre le problème de la détermination des longitudes en mer.

Routes 
  Interstate H-3 reliant Halawa à Kaneohe (Hawaï, États-Unis) ;
  Voie rapide slovène H3, contournement nord de Ljubljana ;
  Route principale suisse 3 reliant Bâle à Soglio.

Voir aussi
 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres